Список сенаторов США Конгресса США 102-го созыва, работавшего с 3 января 1991 года по 3 января 1993 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 1993—1995 годах
 Список сенаторов США в 1989—1991 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов